George Young (1937–2022) olimpiai bronzérmes amerikai gát- és hosszútávfutó
George Young (1946–2017) ausztrál rock zenész, gitáros, dalszerző és producer
George Young (1980) brit színész